Orientace (z lat. oriens, východ) je určení směru, rozpoznání (vlastního) místa, polohy nebo směru, v přeneseném smyslu zaujetí postoje, zaměření a podobně. Může znamenat:

 orientace (matematika)
 orientace (biologie) – navigace zvířat (echolokace, magnetorecepce, čichová orientace) i lidská navigace
 orientace kostela
 orientace na lidském těle – anatomické umístění
 politická orientace viz politická ideologie
 sexuální orientace
 Nová orientace – kritický proud v Českobratrské církvi evangelické 
 Orientace (časopis) – český literární a kulturní měsíčník

Související články 
 pozice
 poloha

Externí odkazy